Третий этап Еврохоккей-тура 2007/2008, Хоккейные игры LG, проходил с 7 по 10 февраля 2008 года в Стокгольме (Швеция) на Глобен-Арене. Выставочный матч был проведен в Тампере  

(Финляндия). В турнире приняли участие четыре сборные: России, Швеции, Чехии, Финляндии. Победителем стала сборная России.

Итоговая таблица

Матчи

Индивидуальные награды

Лучшие игроки турнира 
 вратарь —  Семён Варламов
 защитник —  Кенни Юнссон
 нападающий —  Максим Сушинский
 бомбардиры —  Маттиас Вейнхандль,  Максим Сушинский — по 4 очка
 снайпер —  Маттиас Вейнхандль — 3 гола в 3 играх.

Символическая сборная 
 вратарь:  Семён Варламов
 защитники:  Кенни Юнссон —  Никулин Илья
 нападающие:  Тони Мортенссон —  Маттиас Вейнхандль —  Максим Сушинский

Чемпион

Ссылки 

Хоккейный Евротур
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
2008 год в хоккее
Февраль 2008 года
Спорт в Швеции в 2008 году